Карагёль (с тюркск. — «Чёрное озеро») — лимноним. Может означать:
 Карагёль — озеро в Азербайджане.
 Карагёль, или Севлич, — озеро в Армении и Азербайджане.
  — озеро в Турции. 

См.также
 Караголь